

Codici 
 BOV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boang (Papua Nuova Guinea)
 bov – codice ISO 639-3 della lingua tuwuli
 BOV – codice valutario ISO 4217 del Mvdol Boliviano, codice per i fondi usato in Bolivia

Geografia 
 Bov – comune dello Jutland meridionale (Danimarca)